

Persone 
 Antonio Saura, pittore spagnolo
 Carlos Saura, regista spagnolo
 Enrique Saura, calciatore spagnolo

Altro 
 Antonio Saura, stazione della rete tranviaria di Madrid
 Fedora Saura, cavalla vincitrice del Palio di Siena

Altri progetti